Alphonse Le Gall (1931-2016) – calciatore francese
 André Le Gall (1917-1974) – attore francese
 Frank Le Gall (1959) – fumettista francese
 Jean-François Le Gall (1959) – matematico francese
 Jean Le Gall (1922) – politico francese
 Jean-Yves Le Gall (1959) – ingegnere francese
 Joël Le Gall (1913-1991) – storico e archeologo francese
 Nicolas Joseph Marie Le Gall (1787-1860) – politico francese
 Patrick Le Gall (...) – regista televisivo francese
 Robert Le Gall (1946) – vescovo francese

Pagine correlate
Gall